Bingham kan syfta på:

 8291 Bingham − en asteroid i huvudbältet
 Bingham (månkrater) − nedslagskrater på månen

Geografi 
 Bingham − stad i England
 Bingham County − ett administrativt område i delstaten Idaho, USA

Personer 
 David Bingham − amerikansk fotbollsmålvakt
 Edwin Bingham Copeland − amerikansk botaniker och agronom
 George Bingham, 3:e earl av Lucan
 Hiram Bingham I − amerikansk missionär
 Hiram Bingham III − amerikansk upptäckare, historiker och politiker
 Jemmy E Bingham − Davidian Seventh Day Adventist Association
 Judith Bingham − brittisk tonsättare och sångare
 Khamica Bingham − kanadensisk kortdistanslöpare
 Kinsley S. Bingham − amerikansk politiker
 Martin James Bingham − grundare av Davidian Seventh Day Adventist Association
 Michael Bingham − brittisk kortdistanslöpare
 Robert Worth Bingham − amerikansk jurist, tidningsägare och diplomat
 Stuart Bingham − engelsk snookerspelare
 Traci Bingham − amerikansk glamourmodell och skådespelare
 William Bingham − amerikansk politiker